Life kan syfta på 

 Game of Life – en cellulär automat 
 Life (tidskrift) – en berömd amerikansk tidskrift som utgavs av Time
 Life Racing Engines –  ett formel 1-stall som grundades av den italienske affärsmannen Ernesto Vita 1989
 Life (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2007
 Life (sång) – en låt framförd av Toše Proeski
 Life (musikgrupp) – en svensk rockgrupp från Stockholm
 Life (film, 1999) – en amerikansk komedifilm i regi av Ted Demme
 Life (film, 2015) – en film i regi av Anton Corbijn
 Life (film, 2017) – en film i regi av Daniel Espinosa

Musikalbum
 Life (album av The Cardigans) – ett musikalbum av gruppen The Cardigans
 Life (album av Thin Lizzy) – ett musikalbum av gruppen Thin Lizzy
 Life (Sly and the Family Stone) – ett musikalbum av gruppen Sly and the Family Stone
 Life (Neil Young & Crazy Horse-album) – ett musikalbum med Neil Young
 Life (album av Ricky Martin) – ett musikalbum med Ricky Martin